EAE ou ÉAE peut signifier :
 École de l'air et de l'espace, nouveau nom depuis 2021 de l'école de l'air, en France
 Élément automoteur électrique (EAE) : une catégorie de trains du parc roulant de la SNCF
 European Air Express, une compagnie aérienne
 Encéphalomyélite allergique expérimentale, modèle animal utilisé pour l'étude de maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques de l'Homme. On parle également d'encéphalomyélite auto-immune expérimentale.
 Echelle d'Auto Estimation dit aussi EAE-T, questionnaire composé d'une série de deux adjectifs au choix, initié par l'Etablissement d'Applications Psychotechniques en 1976 avant de devenir l'ECPA

 L'entretien d'évaluation, aussi appelé Entretien annuel d'évaluation, a pour but de fixer et évaluer conjointement les objectifs d'un collaborateur, pour une période déterminée.
 Équipement de l'Alimentation Électrique